Парламентские выборы в Финляндии (1916) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1—3 июля 1916 года.

Результаты выборов

Примечания 

3
1916 год в Финляндии
Финляндия
1916
Великое княжество Финляндское